Ульбек-Кошерель, Ульбе́к-Кошере́ль (фр. Houlbec-Cocherel) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Арданкур-Кошерель, Арданку́р-Кошере́ль (фр. Hardencourt-Cocherel) — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.
 Кошерель, Кошере́ль (фр. Cocherel) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна.